Српско-бугарски рат може се односити на:

 Српско-бугарски ратови (средњовековни)
 Српско-бугарски рат 1885.
 Српско-бугарски рат 1913.
 Српско-бугарски рат 1915-1918.